

Patronyme 
Par ordre alphabétique :
 Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, frère du suivant, lui-même cardinal, (1582-1653), évêque de Luçon en 1605 (renonce), puis archevêque de Lyon de 1628 à 1653.
 Armand Jean du Plessis de Richelieu ou cardinal de Richelieu, cardinal et duc de Richelieu (1585-1642), ministre de Louis XIII et représentant le plus illustre de la famille Richelieu et le premier à porter le titre de duc.
 Armand Jean de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu (1629-1715), général des galères de France, petit-neveu du cardinal.
 Armand Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu (1766-1822), petit-fils du maréchal, académicien français, gouverneur d'Odessa de 1803 à 1814, Premier ministre français.
 Bernard du Plessis-Besançon, seigneur du Plessis, homme militaire et diplomate français, 1600-1670.
 César de Choiseul du Plessis-Praslin (1598-1675), maréchal de France.
 Famille du Plessis d'Argentré, famille d'ancienne noblesse bretonne, admise aux honneurs du Louvre en 1774, qui tire son origine et son nom de la terre du Plessis en Argentré-du-Plessis.
 Famille du Plessis de Jarzé, famille historique, qui tire son origine et son nom de la terre du Plessis en Argentré.
 Gilbert de Choiseul Du Plessis-Praslin (1613-1689), évêque de Comminges et de Tournai.
 Guillaume Guillemot Du Plessis-Kerbodot, gouverneur de Trois-Rivières à l'époque de la Nouvelle-France de 1651 à 1652.
 Jean-Claude Duplessis, (1699-1774), de son vrai nom Giovanni Claudio Ciambellano, orfèvre, bronzier cartonnier, Directeur artistique de la Manufacture de Vincennes
 Joseph-Siffred Duplessis (1725-1802), peintre français.
 Louis-François Duplessis de Mornay (1663-1741), évêque de Québec.
 Louis François Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu, (1696-1788), maréchal de France, fils d'Armand Jean. Il laissa des mémoires scandaleux ;
 Louis Médéric Georges Frédéric Henri Éloi Eugène Duplessis (1815-1878), général français.
 Lucile Desmoulins, née Anne-Lucile-Philippe Laridon-Duplessis, personnalité de la Révolution française.
 Marie Duplessis (1824-1847), courtisane française.
 Maurice Duplessis (1890-1959), homme politique et avocat québécois, au Canada.
 Michel Toussaint Chrétien Duplessis (1689-1764), religieux français.
 Nérée LeNoblet Duplessis (1855-1926) est un homme politique québécois. 
 Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), théologien réformé, écrivain et homme d'État français, ami d'Henri IV, qui fut l'un des hommes les plus éminents du parti protestant à la fin du .
 Théodore Bochart du Plessis (1607-1648), officier de marine, lieutenant d’Émery de Caen, commis général de la Compagnie des Cent-Associés, en Nouvelle-France (Québec, Canada) de 1633 à 1636.
 Théodore du Plessis-Gouret (1838-1922), homme politique suisse.

Toponyme

Duplessis, région touristique de la Côte-Nord au Québec.
 L'autoroute Duplessis, située à Québec et L'Ancienne-Lorette.
 Le boulevard Maurice-Duplessis, une voie de Montréal.
 Duplessis, une circonscription électorale provinciale du Québec.
 Le pont Duplessis, situé à Trois-Rivières
 La rivière Duplessis, qui coule dans la région des Laurentides, au Québec.

Autres 
 Duplessis, feuilleton télévisé de Denys Arcand.
 Les orphelins de Duplessis est le nom donné à des milliers d'enfants orphelins qui ont faussement été déclarés malades mentaux par le gouvernement du Québec et confinés dans des institutions psychiatriques.
 Les Orphelins de Duplessis, série télévisée (1997)
 Gouvernement Maurice Duplessis (1), gouvernement du Québec de 1936 à 1939.
 Gouvernement Maurice Duplessis (2), gouvernement du Québec de 1944 à 1959.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme